Preux-au-Bois, Noorderdepartement
 Preux-au-Sart, Noorderdepartement